Spring River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring River Township (Lawrence County, Arkansas)
 Spring River Township (Randolph County, Arkansas)
 Spring River Township (Missouri)